Alberto Servidei – pugile italiano
 Cristian Servidei – ex calciatore italiano